BNJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Bonn-Hangelar di Sankt Augustin (Germania)
 bnj – codice ISO 639-3 della lingua tawbuid orientale